Parco Tivoli (parc du Tivoli) – parco a Strasburgo in Francia
 Parco Tivoli (mestni park Tivoli) – parco a Lubiana in Slovenia

Pagine correlate
 Giardino di Tivoli